Тальхайм (устар. Тальгейм):

 Тальхайм — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, входит в район Тутлинген.
 Тальхайм — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, входит в район Хайльбронн.
 Тальхайм — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Анхальт-Биттерфельд.
 Тальхайм (Швейцария)
 Тальхайм (Австрия)